Всеволод Олегович Глуховцев () — русский писатель, пишущий произведения как в жанре фантастики, так и в жанре философского рассказа. Живёт и работает в Уфе, доцент кафедры «Философия, история и право» Уфимского филиала Финансового университета.

Публиковаться как писатель-фантаст в крупных издательствах России начал с 2002 года (повесть «Перевал Миллера» в сборнике издательства АСТ). На 2020 год сотрудничает с издательством Эксмо. Ряд романов написан в соавторстве с Э. А. Байковым под коллективным псевдонимом «Артур Василевский».

Как писатель-прозаик регулярно публикуется в литературных журналах с 2004 года, выступая в жанре нравственно-философской притчи в канве внешне сугубо бытового сюжета («Смерть идеалиста», «Письмо», «Ясновидящий»). Жанр его рассказов также определяют как «социальная проза», хотя и критикуют («Смерть идеалиста») за излишнюю прямолинейность.

Кандидат философских наук (1997), тема диссертации «Социально-этические взгляды В. И. Вернадского», позднее издано отдельной книгой «Социально-этическая концепция В. И. Вернадского».

Произведения в жанре фантастики 
 
 
 
 
 
 Байков Эдуард, Глуховцев Всеволод. Рой. Битва бессмертных, СПб, Крылов, 2011. — 928 с. — ISBN 978-5-4226-0192-9.
 Байков Эдуард, Глуховцев Всеволод. Рой, СПб, Крылов, 2010. — 480 с. — ISBN 978-5-4226-0109-7.
 Глуховцев Всеволод, Самойлов Андрей. Последний переход, СПб, Ленииздат, 2008. — 384 с. — ISBN 5-289-02607-X.
 Глуховцев Всеволод, Самойлов Андрей. Смерти нет, СПб, Азбука-классика, 2006. — 448 с. — ISBN 5-325-01627-7.
 Глуховцев Всеволод, Самойлов Андрей. Бог сумерек, М., АСТ, 2003. — 272 с. — ISBN 5-17-018648-7.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Русские писатели по алфавиту
Русские писатели XXI века